Sachsengold bezeichnet:

 Sachsengold (Kaninchenrasse), eine Kaninchenrasse
 eine Biermarke der Mauritiusbrauerei in Zwickau
 eine historische Sektmarke des sächsischen Volksweinguts Lößnitz